Лінда Вілд виграла титул, перемігши у фіналі Сандру Клейнову з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Йоне Каміо (півфінал)
  Кьоко Наґацука (1-ше коло)
  Ендо Мана (2-ге коло)
  Ай Суґіяма (2-ге коло)
  Шон Стаффорд (1-ше коло)
  Яна Неєдли (2-ге коло)
  Сон Хі Пак (чвертьфінал)
  Джолін Ватанабе (2-ге коло)

Сітка

Основна сітка

Примітки

Посилання 

TVA Cup
TVA Cup, одиночний розряд